Deusdedit est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 
Deusdedit est un prénom masculin désuet qui correspond à Dieudonné en français.

Deusdedit est aussi un patronyme.

Saints chrétiens 
 Deusdedit de Rome (), ou Dieudonné,  cordonnier à Rome, voisin du futur pape saint Grégoire le Grand ; fêté le localement 10 août. 
 Deusdedit de Cantorbéry († 664), sixième archevêque de Cantorbéry, mort de la peste ; fêté le 14 juillet.
 Deusdedit de Brescia († 700), évêque de Brescia en Lombardie qui joua un rôle important dans divers conciles ; fêté le 10 décembre.

Cardinaux 
 Deusdedit, cardinal au titre de San Pietro in Vincoli, créé en 1073 par Grégoire VII, toujours vivant sous Victor III; peut-être le rédacteur des Dictatus papæ.

Références 

it:Deusdedit